Vogelweide steht für:

 Vogelweide (Wels), Stadtteil von Wels, Österreich
 Vogelweide (Roman), Roman von Uwe Timm (2013)
 Vogelweide (Ornithologie), Weide zum Abrichten von Vögeln
 Siedlung Vogelweide in Halle (Saale)
 (9910) Vogelweide, Asteroid 

Siehe auch:
 Walther von der Vogelweide (um 1170–um 1230), deutscher Lyriker